Lubefu kan syfta på två platser i Kongo-Kinshasa:

 Lubefu (territorium), Kasaï-Oriental, Sankuru, 
 Lubefu (vattendrag), Kasaï-Oriental,